Karen může být:

 Karen (jméno) – ženské i mužské křestní jméno
 příslušník etnika Karenů v Barmě
 Karenský národní svaz

příjmení
 Bedřich Karen (1887–1964) – český herec
 Igor Karen (* 1964) – český všeobecný praktický lékař
 Jiří Karen (1920–2000) – český esperantský básník
 Jožka Karen (1924–1999) – český hudebník
 Marie Karenová (* 1950) – česká malířka, restaurátorka a fotografka
 Ota Karen (1931–2007) – český ekonom, právník a družstevní manažer
 Tom Karen (1926–2022) – britský průmyslový návrhář českého původu

Rozcestníky - příjmení